«Пу́ли над Бродве́ем» () — американская чёрная комедия 1994 года, снятая режиссёром Вуди Алленом по сценарию, написанном совместно с Дугласом Макгратом. Премия «Оскар» и «Золотой Глобус» за лучшую женскую роль второго плана (Дайан Уист).

Сюжет 
События происходят в Нью-Йорке в 1920-е годы. Молодой, подающий надежды драматург — Дэвид Шейн пытается организовать постановку своей пьесы «Бог наших отцов» (). Он находит спонсора, известного нью-йоркского мафиози и гангстера Ника Валенти, который готов финансировать постановку, но при условии что в главной роли будет задействована его любовница Оливия Нил. Девушка бредит театром, но бездарна и капризна.

Дэвид вынужден терпеть это обстоятельство — других спонсоров не нашлось. Набирается труппа и начинаются репетиции. Как только пьеса попадает на сцену Дэвид обнаруживает, что его творение «сырое» и пока не годится к постановке. И тут на первый план выходит неожиданное действующее лицо.  Ник Валенте приставил к Оливии телохранителя по кличке Чич. До того совершенно бессловесный зритель репетиций неожиданно начинает подавать очень дельные советы. Поначалу Дэвид относится к ним скептически. Но, преодолев предубеждение, Дэвид начинает понимать, что этот полуграмотный бандит разбирается в драматургии намного лучше его.

Чич и Дэвид выпивают в баре и становятся друзьями. И вскоре Чич рассказывает ему, как нужно переделать пьесу. Дэвид потрясён, он понимает, что Чич рассказывает ему сюжет гениальной пьесы, но сам, ввиду отсутствия образования, может только рассказать сюжет на словах. В течение нескольких дней Дэвид полностью переписывает пьесу и приносит её в театр. Актёры вдохновлены новыми идеями и очень скоро спектакль готов к премьере, которая проходит с огромным успехом.

К Дэвиду приходит слава, критики повторяют имя новой звезды американской драматургии, женщины наперебой предлагают ему свою любовь, но он понимает, что это чужой успех. Чич относится к этому совершенно спокойно и не ревнует, хотя он истинный автор шедевра.

Теперь остаётся последняя проблема — Оливия, которая своей бездарной игрой портит блестящую постановку. Чич предлагает неожиданное решение — убивает надоевшую всем девушку, за что позже расплачивается жизнью.

Актёрский состав 

 Джон Кьюсак — Дэвид Шейн
 Дайан Уист — Хелен Синклер
 Дженнифер Тилли — Оливия Нил
 Чезз Палминтери — Чич
 Мэри-Луиз Паркер — Эллен
 Джек Уорден — Джулиан Маркс
 Джо Витерелли — Ник Валенти
 Роб Райнер — Шелдон Флендер
 Трейси Ульман — Иден Брент
 Джим Бродбент — Уорнер Пёрселл
 Харви Файерстин — Сид Лумис
 Стейси Нелкин — Рита
 Эди Фалко — Лорна
 Деби Мейзар — Вайолет
 Малгожата Зайончковская — Лили
 Тони Сирико — Рокко
 Тони Дэрроу — Альдо

Награды и номинации

Культурное влияние 

 С 2007 года в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина идёт спектакль «Пули над Бродвеем». Автор пьесы — Пётр Розенфельд, режиссёр — Евгений Писарев.
 В 2013 году в Самарском театре драмы им. М. Горького состоялась премьера спектакля «Пули над Бродвеем» поставленного режиссёром Паоло Ланди по мотивам одноимённого фильма Вуди Аллена.
 В 2015 году в Саратовском академическом театре драмы им. Слонова режиссёр Игорь Баголей поставил спектакль «Пули над Бродвеем» по мотивам одноимённого фильма Вуди Аллена.
 С 2016 года в Харьковском русском драматическом театре им. А. С. Пушкина идёт спектакль «Публике смотреть запрещается» по мотивам фильма «Пули над Бродвеем» Вуди Аллена поставленный режиссёром — Александром Аркадиным-Школьником

Примечания

Ссылки 
 Обзор и критика фильма Rolling Stone

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1994 года
Кинокомедии 1994 года
Чёрные комедии США
Криминальные комедии США
Исторические фильмы о 1920-х годах
Независимые фильмы США
Фильмы о писателях
Фильмы о театре
Фильмы о мафии
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы Miramax Films